ANS – Asymmetric Numeral Systems (kompresja danych)
 ANS – approximate number system – zdolność oceny ilości bez świadomego liczenia
 Syntezator ANS – fotoelektroniczny instrument muzyczny
 ANS (box set) – album nagrań dokonanych przy pomocy tego instrumentu
 ANS – Akademia Nauk Społecznych
 ANS – American National Standard
 (9996) ANS – planetoida
 Astronomische Nederlandse Satelliet – holenderski satelita naukowy
 Ans – gmina w Belgii
 gminy w Akwitanii: Granges-d’Ans, Saint-Pantaly-d’Ans, Sainte-Eulalie-d’Ans, La Boissière-d’Ans